Volksbote steht für:

 Christlicher Volksbote aus Basel (wöchentlich 1833–1941)
 Dresdner Volksbote (SPD)
 Lübecker Volksbote
 Stettiner Volksbote
 Tiroler Volksbote, ab 1946 Der Volksbote, 1973–1997 präsent (Zeitung)
 Volksbote für den Bürger und Landmann, katholische Zeitung in München (1848–1872)